

Persone
 Carlos Guimard – scacchista argentino
 Cyrille Guimard – dirigente sportivo, ex ciclista su strada, pistard e ciclocrossista francese
 Hector Guimard – architetto francese
 Marie-Madeleine Guimard – danzatrice francese

Altro
 Hôtel Guimard – Hôtel particulier di Parigi